Forstmann steht:
 für den Beruf Förster und höhere Hierarchiestufen des Berufszweigs

Forstmann ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Forstmann (1891–1957), deutscher Volkswirtschaftler
 Alice Brasse-Forstmann (1903–1990), deutschbaltischer Malerin und Grafikerin
 Arnold Forstmann (1842–1914), deutscher Maler
 Gustav Forstmann (1908–1985), deutscher Kapitän zur See
 Richard Forstmann (1877–1951), deutscher Bergassessor und Verbandsfunktionär
 Walter Forstmann (1883–1973), deutscher U-Bootkommandant